Namsan ou Nam-san, literalmente "Montanha do Sul", é um nome comum para montanhas e picos coreanos. As montanhas conhecidas por este nome incluem:

 Namsan (Chagang) na província de Chagang, Coreia do Norte
 Namsan (Haeju) em Haeju-si, província de Hwanghae do Sul, Coreia do Norte
 Namsan (Eunyul-gun) em Eunyul-gun, província de Hwanghae do Sul, Coreia do Norte
 Namsan (Seul) no distrito de Jung-gu, Seul, Coreia do Sul
 Namsan (Chungju) em Chungju, província de Chungcheong do Norte, Coreia do Sul
 Namsan (Sangju) em Sangju, província de Gyeongsang do Norte, Coreia do Sul
 Namsan (Gyeongju) no coração do Parque Nacional de Gyeongju, em Gyeongju, província de Gyeongsang do Norte, Coreia do Sul

Desambiguações de topônimos